La route nationale 331 peut désigner :
 La  Route nationale 331, en Espagne
 La Route nationale 331, en France

Voir aussi